Gustaf Dyrssen kan syfta på: 

 Gustaf Dyrssen (1858-1934), svensk viceamiral
 Gustaf Dyrssen (1891-1981), svensk generallöjtnant, utövare av fäktning och modern femkamp